Riccati è il cognome di diverse personalità

Jacopo Riccati (1676-1754), matematico
Giordano Riccati (1709-1790), figlio di Jacopo, matematico, fisico e teorico della musica
Francesco Riccati (1718-1791), figlio di Jacopo
Vincenzo Riccati (1707-1775), figlio di Jacopo, matematico